Светлая Поляна — село в Болотнинском районе Новосибирской области России. Административный центр Светлополянского сельсовета.

География 
Площадь села — 60 гектар

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок центральной усадьбы Чебулинского совхоза переименован в Светлая Поляна.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 1 образовательное учреждение.

Примечания 

Населённые пункты Болотнинского района